Schlimé ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Tristano Schlimé, bekannt als Francesco Tristano (* 1981), luxemburgischer Pianist, Komponist und Produzent
 Lucie Schlimé (* 2003), luxemburgische Fußballspielerin